de omtrek
de uiterste grens
een meetinstrument, zie: perimeter (instrument)